Hurth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hurth, Gründer der ehemaligen Carl Hurth Maschinen und Zahnradfabrik
 Elisabeth Hurth (* 1961), deutsche Dozentin, Lerntherapeutin und Autorin
 Hanno Hurth (* 1963), deutscher Politiker und Landrat
 Peter Joseph Hurth (1857–1935), deutscher Bischof und Erzbischof in Britisch-Indien bzw. auf den Philippinen

Siehe auch:
 Hurt
 Hürth (Begriffsklärung)